è un simulatore di guida arcade del 2017, sviluppato da Namco e uscito in Giappone il 14 luglio 2017 nella VR Zone Shinjuku e successivamente anche in America ed Europa.

È il primo ed unico titolo della serie Mario Kart ad utilizzare la realtà virtuale (tramite HTC Vive).

Modalità di gioco
Rispetto a gli altri titoli, è il primo gioco della serie in realtà virtuale e in prima persona. I comandi principali sono, come negli altri giochi della serie arcade, i pedali per l’accelerazione e per il freno e il volante, eccetto che questa volta gli oggetti possono essere ottenuti e utilizzati tramite movimenti delle mani e il pulsante per essi viene inutilizzato. Inoltre, gli oggetti si trovano stavolta appesi a dei palloncini che il giocatore può prendere. È inoltre presente un solo circuito nel gioco che è formato da parti modificate dei circuiti di Mario Kart Arcade GP DX (Kingdom Way, Aerial Road, Bowser's Castle e Peach's Castle).

Personaggi

Giocabili
I personaggi possono essere scelti tramite postazioni specifiche numerate a forma di kart:
Mario (001)
Luigi (002)
Peach (003)
Yoshi (004)

Non giocabili
Bowser
Wario

Note

Voci correlate
Mario Kart Arcade GP
Mario Kart Arcade GP 2
Mario Kart Arcade GP DX

Collegamenti esterni 

Mario Kart